L'édition 2013 du tournoi de Washington s'est déroulée du 29 juillet au  sur dur.

Faits marquants 
 Deux joueurs déclarent forfait avant même le début du tournoi :
 Feliciano López à cause de la fatigue, ce qui permet à Michaël Llodra de devenir tête de série  ;
 Gaël Monfils à cause d'une blessure au bras (biceps).
 En double, les quatre têtes de série sont éliminées dès leur .
 Juan Martín del Potro remporte le tournoi en simple pour la  en battant John Isner en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Julien Benneteau et Nenad Zimonjić s'imposent en finale face à Mardy Fish et Radek Štěpánek. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Washington (WTA 2013)
 Tournoi de tennis de Washington

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2013
Washington
Tennis aux États-Unis en 2013
Tennis en juillet 2013
Tennis en août 2013
Sport aux États-Unis en juillet 2013
Sport aux États-Unis en août 2013